Мадатя́н () — фамилия армянского происхождения. Известные носители:
 Мадатян, Матевос Арестакович (1909—1952) — советский военачальник, полковник, командующий дивизиями в Великую отечественную войну.
 Мадатян, Эдуард Аветикович (род. 1952) — армянский государственный деятель, министр транспорта и связи (2000—2001).